Лев Федорович Га́лкин (1908—1961) — сотрудник советских органов безопасности, генерал-майор, народный комиссар/министр госбезопасности Туркменской ССР (1945—1950).

Биография 
Родился в 1908 году в селе Гари в Московской губернии. По национальности — русский.

В 1925 году окончил школу в городе Корчева в Тверской губернии, позже работал на заводах. С апреля 1927 — член ВКП(б), в 1932 году закончил 2 курса вечернего факультета Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева, работал в московском научно-исследовательском центре, потом был лаборантом на фабрике химчистки.

С марта 1932 до марта 1933 — слушатель Центральной Школы ОГПУ СССР, с марта 1933 по март 1937 помощник уполномоченного 3-го и 4-го отделения и уполномоченный 5-го оперативного отдела Экономического управления ОГПУ при Совете Народных Комиссаров СССР/Экономического Отдела Главного Управления Государственной Безопасности, с 11 декабря 1935 — младший лейтенант государственной безопасности.

С марта 1937 по декабрь 1938 — уполномоченный 14-го оперативного отдела 3-го Главного Управления Государственной Безопасности, с 8 апреля 1938 г. — лейтенант госбезопасности, с декабря 1938 по февраль 1941 года — заместитель начальника Управления НКВД Вологодской области, с 17 января 1939 года — старший лейтенант, с 9 мая 1940 года — капитан госбезопасности.

С 26 февраля 1941 по 7 мая 1943 года — начальник Управления НКВД по Вологодской области, 6 сентября 1941 года получил звание майора государственной безопасности, с 7 мая 1943 по 10 февраля 1945 начальник Управления НКГБ Вологодской области, 14 февраля 1943 года получил звание полковника, с февраля 1945 года по август 1950 года — народный комиссар/министр госбезопасности Туркменской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 3 созыва.

С 16 августа 1950 по 10 марта 1952 — начальник Управления МГБ Курской области, с 10 марта 1952 по 16 марта 1953 — начальник Управления МГБ Хабаровского края, с 16 марта 1953 года по 27 марта 1954 года — начальник Управления МВД Хабаровского края, с 27 марта 1954 года до конца жизни — начальник Управления КГБ Хабаровского края. 14 января 1956 года присвоено звание генерал-майор. Умер 21 декабря 1961 года в Хабаровске.

Награды 
 Орден Ленина (28 января 1950)
 Орден Красного Знамени (5 ноября 1954)
 Орден трудового Красного Знамени (17 апреля 1947)
 Орден Отечественной Войны I класса (21 апреля 1945)
 Орден Красной Звезды (дважды — 20 сентября 1943 года и 21 мая 1947)
 Знак «Почетный Сотрудник ЧК/ГПУ (XV)» (9 мая 1938)
 Знак «Заслуженный Сотрудник Безопасности» (23 декабря 1957)
и 7 медалей.

Библиография

Примечания 

Сотрудники НКВД
Генерал-майоры (СССР)
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Студенты Российского химико-технологического университета